Фра Бартоломео — італійський художник
 25519 Бартоломео — астероїд головного поясу

Див. також 
 Сан-Бартоломео (значення)